Pulvinaria — рід грибів. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pulvinaria відносять 3 офіційно визнані види:
 Pulvinaria bohemica
 Pulvinaria oocardii
 Pulvinaria typica

Примітки

Джерела 
 Bonorden, H.F. 1851. Handbuch der allgemeinen Mykologie. :1-336 — P.272

Роди грибів
1851 у науці